

Persone 
Alessandro Trotter – botanico ed entomologo italiano
DeeDee Trotter – atleta statunitense
Giuseppe Trotter – allenatore di calcio e calciatore italiano
Jimmy Trotter – allenatore di calcio e calciatore inglese
Kate Trotter – attrice canadese
Laura Trotter – attrice cinematografica italiana
Liam Trotter – calciatore inglese
Tariq Trotter – rapper e attore statunitense

Altro
Avea Trotter – personaggio della linea di bambole Monster High, figlia di un centauro e di un'arpia
Campo Trotter – campo di calcio di Milano
Parco Trotter – parco di Milano